Crowell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Crowell House (New York), NRHP-Nr. 88000020
 Crowell House (North Carolina), NRHP-Nr. 79003332